Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2019 – 18. edycja Letniego Pucharu Kontynentalnego, która rozpoczęła się 6 lipca 2019 w Kranju, a zakończyła 20 września w Klingenthal. Rozegranych zostało 16 konkursów.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna 
Stan po zakończeniu LPK 2019

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
Sezon 2019/2020 w skokach narciarskich